Název Rakov má více sídel: 
 Rakov (okres Přerov) – obec v okrese Přerov
 Rakov (Markvartice), část obce Markvartice v okrese Jičín
 Rakov (Bernartice), část obce Bernartice v okrese Písek

Externí odkazy